Brime de Urz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Brime de Urz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Brime de Urz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar